Нойес () может обозначать:

Персоналии 
 Нойес — английская фамилия (несколько известных носителей).

Топонимы 
  — невключённая территория в штате Миннесота, США.
  — один из островов Архипелага Александра; расположен в Тихом океане около юго-восточного побережья Аляски.
  — тауншип в округе Клинтон штата Пенсильвания, США.
  — железнодорожная станция в городе Эванстон (штат Иллинойс, США).
  — лабораторный комплекс Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне, расположенный в городе Эрбана (штат Иллинойс, США), построенный в 1902 году, а в 1939 году названный в честь американского химика .

Организации 
  — школа с совместным обучением детей разных рас в городе  (округ Графтон, штат Нью-Гэмпшир, США), созданная в 1835 году и вскоре разрушенная сторонниками расовой сегрегации.
  — звукозаписывающая компания в городе Труро (провинция Новая Шотландия, Канада), основанная в мае 2005 года.

См. также 
 Нойс (значения)